Dutchman signifie Hollandais en anglais.

Flying Dutchman 
 Flying Dutchman, nom anglais du Hollandais volant, vaisseau fantôme de légende

Œuvres 

 Dutchman, titre anglais de la pièce de théâtre Le Métro fantôme écrite par Amiri Baraka sous le nom de plume de LeRoi Jones (1964), et inspirée de l'opéra de Richard Wagner Der Fliegende Holländer (The Flying Dutchman en anglais).
 , film d'Anthony Harvey (1967), adaptation de la pièce précédente.

Toponyme 
 Le Dutchman Peak Lookout, tour de guet située dans le comté de Jackson, en Oregon (États-Unis).

Entreprises 
 The Green Organic Dutchman, compagnie canadienne spécialisée dans la production à la ferme de cannabis médical biologique.